Гепа:

 Гепа — те саме, що сідниці.
 Гепа — кримінальне прізвисько Геннадія Кернеса.

Примітки